Первый дивизион 1983 () — 39-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул не смог защитить клуб «Викинг».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1983
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1983 году